Бјела може бити:

 Бјела (Бјела), град и седиште истоименог округа Бјела, покрајина Пијемонт, Италија
 Бјела (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка
 Бјела (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка
 Бјела (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка
 Бјела (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка

Види још 
 Бијела
 Бела